surreal bzw. Surreal ist:
 das Adjektiv zu Surrealismus
 das Debütalbum der britischen Band Man Raze, siehe Surreal (Album)

Siehe auch:
 Surreale Zahl